Asterropteryx är ett släkte av fiskar. Asterropteryx ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Asterropteryx